Plaats in Indonesië
 Sumampir (Purwokerto Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Sumampir (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java